Personen
Louis Hennepin, een Vlaams-Henegouws ontdekkingsreiziger die in Noord Amerika verbleef

Plaats
Hennepin (Illinois), een dorp in Illinois (VS) genoemd naar Louis Hennepin. 
Hennepin (Oklahoma), een dorp in Oklahoma (VS)
Hennepin County (Minnesota) een dorp in Minnesota (VS)
Hennepin Avenue, een straat in Minneapolis, Minnesota (VS)

Varia
 Hennepin (ship), een schip dat gezonken is voor de kust van Lake Michigan in de nabijheid van South Haven, Michigan
 Het Hennepin Canal, te Illinois
 Hennepin Farmhouse Saison, een bier van de brouwerij Brewery Ommegang